Andrew Pickens je lahko:
 Andrew Pickens (kongresnik)
 Andrew Pickens (guverner)

Glej tudi 
 Andrew Pickens Butler